W11 peut faire référence à :
 Chute sur ou d'une échelle, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 W11, onzième semaine du calendrier,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres